Aper peut désigner :
 Aper-Anat, un pharaon de la  dynastie égyptienne ;
 Marcus Aper, un orateur latin du  ;
 Arrius Aper, préfet du prétoire sous l'empereur Carus ;
 M. Flavius Aper, consul romain en 130 ;
 L. Septimius Aper, consul romain en 207 ;
 Aper, ou Appert ou Èvreun, archevêque de Reims de 328 à 340 ;
 Aper (ou Èvre de Toul), un évêque de Toul de 500 à 507 ;
 Marcus Aper, un héros des romans policiers historique de Anne de Leseleuc ;
 Attestation de première éducation à la route.